Obiady piątkowe (ang. Friday Night Dinner) – brytyjski serial komediowy stworzony przez Roberta Poppera i wyprodukowany przez Popper Pictures oraz Big Talk Productions. W serialu występują Tamsin Greig, Paul Ritter, Simon Bird, Tom Rosenthal i Mark Heap.

Premiera serialu miała miejsce w Wielkiej Brytanii 25 lutego 2011 roku na kanale Channel 4. W Polsce premiera serialu odbyła się 8 maja 2013 roku na antenie HBO Comedy.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach angielsko-żydowskiej rodziny Goodmanów i ich piątkowych spotkaniach przy stole. Wszyscy domownicy co tydzień stawiają się w komplecie, aby wspólnie zjeść, pobyć razem i porozmawiać o swoich radościach, sukcesach i porażkach. Ustalony od dawna rytuał zaczyna jednak męczyć niektórych członków rodu.

Obsada

Główni 
 Tamsin Greig jako Jacqueline "Jackie" Goodman
 Paul Ritter jako Martin Goodman
 Simon Bird jako Adam Goodman
 Tom Rosenthal jako Jonathan "Jonny" Goodman
 Mark Heap jako Jim Bell

Pozostali 
 Frances Cuka jako Nelly
 Tracy-Ann Oberman jako "Ciocia" Val

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011